Maddalena penitente – dipinto del Caravaggio, Roma, Galleria Doria Pamphilj 
Maddalena penitente – scultura di Antonio Canova del 1793-1796 circa, Genova, Palazzo Doria-Tursi
Maddalena penitente – scultura di Antonio Canova 1819-1822, Inghilterra
Maddalena penitente – scultura lignea di Desiderio da Settignano, Firenze, basilica di Santa Trinita.
Maddalena penitente – scultura lignea di Donatello, Firenze, Museo dell'Opera del Duomo
Maddalena penitente – dipinto di El Greco, Budapest, Museo di belle arti 
Maddalena penitente – scultura lignea di Gregor Erhart, Parigi, Museo del Louvre 
Maddalena penitente – dipinto di Orazio Gentileschi, Fabriano, chiesa di Santa Maria Maddalena
Maddalena penitente – quattro oli su tela di Georges de La Tour:
New York, Metropolitan Museum
Parigi, Louvre
Los Angeles, Lacma
Washington, National Gallery of Art
 Maddalena penitente – dipinto di Luca Giordano, Madrid, Prado
Maddalena penitente – dipinto del Maestro della Maddalena di Capodimonte, Napoli, Capodimonte e Messina, Museo regionale
 Maddalena penitente – dipinto di Jusepe de Ribera, Museo nazionale di Capodimonte a Napoli
Maddalena penitente – dipinto di Domenico Tintoretto, Roma, Musei Capitolini
Maddalena penitente – dipinto di Tiziano, Firenze, Galleria Palatina
 Maddalena penitente – dipinto di Tiziano, Napoli, Museo di Capodimonte
Maddalena penitente – dipinto di Tiziano, San Pietroburgo, Ermitage
Maddalena penitente o La Maddalena – dipinto di Andrea Vaccaro, Palazzo Abatellis, Palermo

Pagine correlate 
Maddalena leggente
Maria Maddalena (disambigua)